Di seguito una lista di asteroidi dal numero 485001 al 486000 con data di scoperta e scopritore.

485001-485100 

|-
|485001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485002 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|485003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485005 - ||  ||  || OAM
|-
|485006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485008 - ||  ||  || OAM
|-
|485009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485026 - ||  ||  || LONEOS
|-
|485027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485031 - ||  ||  || OAM
|-
|485032 - ||  ||  || OAM
|-
|485033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485036 - ||  ||  || OAM
|-
|485037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485041 - ||  ||  || Lulin
|-
|485042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485044 - ||  ||  || Micheli, M.
|-
|485045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485046 - ||  ||  || WISE
|-
|485047 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|485048 - ||  ||  || WISE
|-
|485049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485056 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|485057 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485063 - ||  ||  || WISE
|-
|485064 - ||  ||  || CSS
|-
|485065 - ||  ||  || Schwab, E., Kling, R.
|-
|485066 - ||  ||  || OAM
|-
|485067 - ||  ||  || LONEOS
|-
|485068 - ||  ||  || OAM
|-
|485069 - ||  ||  || OAM
|-
|485070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485071 - ||  ||  || CSS
|-
|485072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485074 - ||  ||  || OAM
|-
|485075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485086 - ||  ||  || OAM
|-
|485087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485097 - ||  ||  || OAM
|-
|485098 - ||  ||  || WISE
|-
|485099 - ||  ||  || CSS
|-
|485100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

485101-485200 

|-
|485101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485102 - ||  ||  || WISE
|-
|485103 - ||  ||  || WISE
|-
|485104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485108 - ||  ||  || WISE
|-
|485109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485110 - ||  ||  || WISE
|-
|485111 - ||  ||  || WISE
|-
|485112 - ||  ||  || WISE
|-
|485113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485116 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|485117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485119 - ||  ||  || WISE
|-
|485120 - ||  ||  || WISE
|-
|485121 - ||  ||  || WISE
|-
|485122 - ||  ||  || WISE
|-
|485123 - ||  ||  || WISE
|-
|485124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485125 - ||  ||  || WISE
|-
|485126 - ||  ||  || WISE
|-
|485127 - ||  ||  || WISE
|-
|485128 - ||  ||  || WISE
|-
|485129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485130 - ||  ||  || WISE
|-
|485131 - ||  ||  || WISE
|-
|485132 - ||  ||  || OAM
|-
|485133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485134 - ||  ||  || WISE
|-
|485135 - ||  ||  || WISE
|-
|485136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485137 - ||  ||  || WISE
|-
|485138 - ||  ||  || OAM
|-
|485139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485140 - ||  ||  || WISE
|-
|485141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485142 - ||  ||  || WISE
|-
|485143 - ||  ||  || WISE
|-
|485144 - ||  ||  || WISE
|-
|485145 - ||  ||  || OAM
|-
|485146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485147 - ||  ||  || OAM
|-
|485148 - ||  ||  || WISE
|-
|485149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485151 - ||  ||  || OAM
|-
|485152 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|485153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485157 - ||  ||  || OAM
|-
|485158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485161 - ||  ||  || OAM
|-
|485162 - ||  ||  || OAM
|-
|485163 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|485164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485168 - ||  ||  || OAM
|-
|485169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485171 - ||  ||  || OAM
|-
|485172 - ||  ||  || OAM
|-
|485173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485177 - ||  ||  || OAM
|-
|485178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485179 - ||  ||  || OAM
|-
|485180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485181 - ||  ||  || CSS
|-
|485182 - ||  ||  || CSS
|-
|485183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485184 - ||  ||  || OAM
|-
|485185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

485201-485300 

|-
|485201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485209 - ||  ||  || WISE
|-
|485210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485215 - ||  ||  || CSS
|-
|485216 - ||  ||  || CSS
|-
|485217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485218 - ||  ||  || CSS
|-
|485219 - ||  ||  || OAM
|-
|485220 - ||  ||  || WISE
|-
|485221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485225 - ||  ||  || WISE
|-
|485226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485230 - ||  ||  || OAM
|-
|485231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485235 - ||  ||  || OAM
|-
|485236 - ||  ||  || CSS
|-
|485237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485240 - ||  ||  || WISE
|-
|485241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485285 - ||  ||  || CSS
|-
|485286 - ||  ||  || CSS
|-
|485287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485288 - ||  ||  || ISON
|-
|485289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485291 - ||  ||  || CSS
|-
|485292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485295 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|485296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

485301-485400 

|-
|485301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485302 - ||  ||  || OAM
|-
|485303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485306 - ||  ||  || WISE
|-
|485307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485320 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485331 - ||  ||  || WISE
|-
|485332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485336 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485338 - ||  ||  || WISE
|-
|485339 - ||  ||  || NEAT
|-
|485340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485341 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485342 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485349 - ||  ||  || WISE
|-
|485350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485353 - ||  ||  || WISE
|-
|485354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485357 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485359 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485361 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485362 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485363 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485364 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485365 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485367 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485369 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485370 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485375 - ||  ||  || CSS
|-
|485376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485377 - ||  ||  || WISE
|-
|485378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485381 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485386 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485388 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485389 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485392 - ||  ||  || CSS
|-
|485393 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

485401-485500 

|-
|485401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485402 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485404 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485405 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485407 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485408 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485410 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485411 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485412 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485413 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485415 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485417 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485418 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485419 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485420 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485421 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485422 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485423 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485424 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485425 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485428 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485429 - ||  ||  || WISE
|-
|485430 - ||  ||  || OAM
|-
|485431 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485432 - ||  ||  || CSS
|-
|485433 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485434 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485435 - ||  ||  || OAM
|-
|485436 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485437 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485438 - ||  ||  || OAM
|-
|485439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485440 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485441 - ||  ||  || OAM
|-
|485442 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485443 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485444 - ||  ||  || OAM
|-
|485445 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485446 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|485447 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485448 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485450 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485451 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485453 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485455 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485456 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485457 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485459 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485460 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485461 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485462 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485466 - ||  ||  || LONEOS
|-
|485467 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485468 - ||  ||  || CSS
|-
|485469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485470 - ||  ||  || OAM
|-
|485471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485473 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485475 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485478 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485479 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485491 - ||  ||  || OAM
|-
|485492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485495 - ||  ||  || CSS
|-
|485496 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485498 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485499 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485500 - ||  ||  || LONEOS
|-
|}

485501-485600 

|-
|485501 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485504 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485505 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485506 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485507 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485509 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485513 - ||  ||  || CSS
|-
|485514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485517 - ||  ||  || CSS
|-
|485518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485524 - ||  ||  || CSS
|-
|485525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485529 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485530 - ||  ||  || LONEOS
|-
|485531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485549 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485550 - ||  ||  || OAM
|-
|485551 - ||  ||  || OAM
|-
|485552 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485553 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485555 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485556 - ||  ||  || CSS
|-
|485557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485558 - ||  ||  || CSS
|-
|485559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485560 - ||  ||  || CSS
|-
|485561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485562 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485563 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485571 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485572 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485573 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485574 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485576 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485579 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485580 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485581 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485585 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485586 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485588 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485590 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485591 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485592 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485595 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485598 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485600 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

485601-485700 

|-
|485601 - ||  ||  || NEAT
|-
|485602 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485606 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485607 - ||  ||  || CSS
|-
|485608 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485612 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485614 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|485615 - ||  ||  || CSS
|-
|485616 - ||  ||  || CSS
|-
|485617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485618 - ||  ||  || LONEOS
|-
|485619 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485627 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485630 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485631 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485633 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485636 - ||  ||  || CSS
|-
|485637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485638 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485640 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485641 - ||  ||  || CSS
|-
|485642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485643 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485648 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485649 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485651 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485653 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485656 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485657 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485660 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485661 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485662 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485666 - ||  ||  || WISE
|-
|485667 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485670 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485671 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485672 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485674 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485675 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485678 - ||  ||  || CSS
|-
|485679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485683 - ||  ||  || CSS
|-
|485684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485685 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485686 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485688 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485690 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485691 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485693 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485696 - ||  ||  || CSS
|-
|485697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

485701-485800 

|-
|485701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485702 - ||  ||  || CSS
|-
|485703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485704 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485716 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485717 - ||  ||  || CSS
|-
|485718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485723 - ||  ||  || WISE
|-
|485724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485728 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485731 - ||  ||  || CSS
|-
|485732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485734 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485739 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485740 - ||  ||  || CSS
|-
|485741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485743 - ||  ||  || CSS
|-
|485744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485747 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485748 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485753 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485754 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485757 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485760 - ||  ||  || CSS
|-
|485761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485762 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485763 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485764 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485765 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485766 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485768 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485770 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485774 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485776 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485777 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485778 - ||  ||  || OAM
|-
|485779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485780 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485781 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485782 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485783 - ||  ||  || OAM
|-
|485784 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485785 - ||  ||  || OAM
|-
|485786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485787 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485791 - ||  ||  || CSS
|-
|485792 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485799 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485800 - ||  ||  || WISE
|-
|}

485801-485900 

|-
|485801 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485805 - ||  ||  || OAM
|-
|485806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485807 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485810 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485812 - ||  ||  || OAM
|-
|485813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485814 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485817 - ||  ||  || WISE
|-
|485818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485820 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485822 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485825 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485828 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485829 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485831 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485833 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485834 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485837 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485838 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485839 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485840 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485841 - ||  ||  || CSS
|-
|485842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485846 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485848 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485850 - ||  ||  || CSS
|-
|485851 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485852 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485853 - ||  ||  || CSS
|-
|485854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485856 - ||  ||  || CSS
|-
|485857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485860 - ||  ||  || CSS
|-
|485861 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485863 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485865 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485872 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485874 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485879 - ||  ||  || CSS
|-
|485880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485881 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485882 - ||  ||  || CSS
|-
|485883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485889 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|485890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485891 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485894 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485897 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485900 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

485901-486000 

|-
|485901 - ||  ||  || CSS
|-
|485902 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|485908 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485912 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485914 - ||  ||  || Micheli, M.
|-
|485915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485917 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485918 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485919 - ||  ||  || CSS
|-
|485920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485925 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485927 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485928 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485929 - ||  ||  || CSS
|-
|485930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485931 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485937 - ||  ||  || LONEOS
|-
|485938 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485939 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485940 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485941 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485943 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485946 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485950 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485951 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485952 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485954 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485955 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485958 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485960 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485963 - ||  ||  || LONEOS
|-
|485964 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485965 - ||  ||  || CSS
|-
|485966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485968 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485973 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485974 - ||  ||  || CINEOS
|-
|485975 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485976 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485978 - ||  ||  || WISE
|-
|485979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485980 - ||  ||  || CSS
|-
|485981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485984 - ||  ||  || WISE
|-
|485985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485986 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485991 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|485995 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|485996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485997 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|485998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|485999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0485001